Спорель — фамилия. Известные носители:

 Спорель, Хасан Камиль (1894—1969) — турецкий футболист.
 Спорель, Зеки Рыза (1898—1969) — турецкий футболист.